Lucinda – nome proprio di persona inglese e portoghese femminile
Lucinda – città dell'Australia
Lucinda – personaggio dei Pokémon
Lucinda – versione del personaggio nella serie animata
Lucinda – panfilo australiano